Guemesia é um gênero de dinossauros terópodes da família dos Abelissaurídeos, nativo da formação Los Blanquitos, do Noroeste da Argentina. Essa formação data do Cretáceo Superior, durante a idade Campaniana, há cerca de 84 a 71 milhões de anos. Até um momento, apenas uma espécie foi designada, a Guemesia ochoai. O nome do gênero homenageia o general Martín Miguel de Güemes, líder militar que teve grande importância durante a Guerra de Independência Argentina.

Este é o primeiro abelissaurídeo argentino descrito que não é nativo da Patagônia, e um dos menores, atingindo no máximo 3 metros de comprimento.

Descoberta e Nomeação 
O holótipo do gênero, IBIGEO-P 103, consiste em uma caixa craniana praticamente completa, e foi encontrado na porção sul do vale de Amblayo, próximo a cidade de Amblayo, departamento de San Carlos, Província de Salta, no Noroeste da Argentina. Os siltitos dessa localidade são parte da Formação Los Blanquitos, que datam do limite das idades Campaniano-Maastrichtiano, do Cretáceo Superior, de há cerca de 70 milhões de anos. O nome Guemesia referencia Martin Miguel de Güemes, um importante militar que lutou durante a Guerra de Independência Argentina.

O epíteto específico G.ochoai, poderia ser o parente próximo dos ancestrais de um grupo de dinossauros sem braços. Seu nome é em honra a Javier Ochoa, descobridor do espécime.

Descrição e Paleobiologia 
Assim como os outros abelissaurídeos, Guemesia era um terópode bípede e equipado com uma longa cauda, provavelmente dotado de adaptações para um modo de vida cursorial, semelhante a seus parentes. Infelizmente pouco pode se dizer a respeito de seu modo de vida e aparência, já que apenas fragmentos da caixa craniana são conhecidos.

Paleoecologia 
A Formação Los Blanquitos também preservou fósseis de um maniraptor, Unquillosaurus, e de titanossauros ainda não descritos.

Classificação 
Na descrição de Guemesia, uma análise filogenética foi realizada, levando em conta as mais recentes descobertas até o momento, porém um resultado um pouco diferente foi encontrado, onde Viavenator, tipicamente parte dos abelissaurídeos mais derivados, é encontrado como mais basal e Eoabelisaurus nem é parte dos abelissaurídeos. Já Guemesia cai em uma politomia com grande parte dos abelissaurídeos sul-americanos.

As politomias e discordâncias entre as filogenias de abelissaurídeos são causadas pela escassez e estado fragmentário de grande parte dos fósseis. Cladograma por Agnolín et al, 2022:

Dinossauros da América do Sul
Espécies fósseis descritas em 2022